Juan Corbalán o Juan Corbalan pueden referirse a los siguientes artículos:
 Juan Antonio Corbalán (1954-), exbaloncestista y médico español.
 Juan Carlos Corbalan (1997-), futbolista maltés.
 Juan Pablo Corbalán (1998-), baloncestista argentino.

Véase también 
 Corbalán .